Vääräjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vääräjärvi (sjö i Lappland, lat 67,78, long 24,07), 
 Vääräjärvi (sjö i Lappland, lat 67,05, long 24,65), 
 Vääräjärvi (sjö i Lappland, lat 66,40, long 28,22), 
 Vääräjärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 65,82, long 28,77), 
 Vääräjärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 65,35, long 28,52), 
 Vääräjärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 65,32, long 28,57), 
 Vääräjärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 63,72, long 24,88), 
 Vääräjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,67, long 27,55), 
 Vääräjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,62, long 27,35), 
 Vääräjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,10, long 28,78), 
 Vääräjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 62,95, long 27,38), 
 Vääräjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 62,57, long 26,95), 
 Vääräjärvi (sjö i Södra Karelen), 
 Vääräjärvi (sjö i Egentliga Finland), 
 Vääräjärvi (sjö i Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar